Preußenhof ist ein deutscher Ortsname:
 Preußenhof (Meßkirch), Ortsteil der Stadt Meßkirch im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

 Preußenhof, Kreis Samter, Posen: untergegangener Ort in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Preußenhof, bis 1938 Neu Weynothen, Kreis Tilsit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Istok (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Preußenhof, bis 1938 Rusinek, Sudetenland, seit 1945: Prusínky, Okres Přerov, Olomoucký kraj, Tschechien